Старый театр может означать:

 Старый театр (Дессау)
 Старый театр (Дюссельдорф)
 Старый театр (Краков)
 Старый театр (Лейпциг)
 Старый театр (Львов)
 Старый театр (Хайльбронн)